Rouanet peut désigner :
Gustave Rouanet (1855-1927), journaliste et homme politique français
Jean Pierre Barthélemy Rouanet (1747-1837), un militaire, professeur, fonctionnaire et écrivain franco-prussien
Jules Rouanet, ethnomusicologue français
Marie Rouanet (1936-), femme de lettres et ethnologue française
Pierre Rouanet (1921-2018), journaliste français
Pierre Rouanet (1917-2012), évêque français